Frédéric Dehaëne (né le  à Albert) est un joueur français de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-90|| Amiens|| Ligue Magnus|| 32|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 1990-91|| Amiens|| Ligue Magnus|| 28|| 5|| 10|| 15|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1995-96|| Amiens|| Ligue Magnus|| 28|| 5|| 1|| 6|| 4|| 12|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 1996-97|| Amiens|| Ligue Magnus|| 24|| 11|| 10|| 21|| 6|| 10|| 4|| 4|| 8|| 0
|-
| 2003-04|| Épinal|| Ligue Magnus|| 25|| 9|| 4|| 13|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-05|| Épinal|| Ligue Magnus|| 27|| 3|| 3|| 6|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2

Voir aussi

Références

Liens internes

Naissance en janvier 1970
Naissance à Albert (Somme)
Sportif né en Picardie
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Amiens hockey élite
Attaquant de hockey sur glace